

Geografia

Austria 
 Feldkirchen an der Donau – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)
 Feldkirchen bei Graz – comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Feldkirchen bei Mattighofen – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Feldkirchen in Kärnten – città nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Distretto di Feldkirchen – distretto con capoluogo Feldkirchen in Kärnten

Germania

Comuni 
 Feldkirchen – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Feldkirchen – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Feldkirchen-Westerham – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Feldkirchen – località di Egling, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Feldkirchen – località di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Feldkirchen – ex comune ora località di Neuburg an der Donau, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Feldkirchen – ex comune ora località di Neuwied, città nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)

Pagine correlate 
Feldkirch (disambigua) – pagina di disambiguazione